Алекса́ндр Николаевич Ме́льников:
 Мельников, Александр Николаевич (род. 1956) — глава Балашовского муниципального района.
 Мельников, Александр Николаевич (род. 1957) — заслуженный тренер России (самбо).